Sovetskij rajon () indica vari rajon della Russia:

 Sovetskij rajon – rajon del Kraj di Altaj
 Sovetskij rajon – rajon del Kraj di Stavropol'
 Sovetskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kirov
 Sovetskij rajon – [rajon dell'Oblast' di Kursk
 Sovetskij rajon – rajon dell'Oblast' di Rostov
 Sovetskij rajon – rajon dell'Oblast' di Saratov
 Sovetskij rajon – rajon della repubblica di Crimea
 Sovetskij rajon – rajon della repubblica di Mari El
 Sovetskij rajon – rajon del Circondario autonomo degli Chanty-Mansi-Jugra